Die Brisbane Sevens 2002 (offiziell als Brisbane International Sevens 2002 bezeichnet) waren die zweite Ausgabe des 7er-Rugby-Turniers Australian Sevens. Das Turnier fand am 2. und 3. März statt. Im Finale gewann Australien 28:0 gegen Neuseeland und gewannen das Turnier damit zum ersten Mal.

Teilnehmer 

16 Mannschaften nahmen an den Brisbane Sevens 2002 teil:
 
 
  China

Vorrunde 
Tabelle

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Shield

Bowl

Plate

Cup

Weblinks 
 Brisbane Sevens 2002 auf rugby7.com
 Brisbane Sevens 2002 auf worldrugby.org

Rugby 2002
Sportveranstaltung in Brisbane